Timo, timar y timador pueden referirse a:

Tímalo, "pez teleósteo fisóstomo, de unos 40 cm de largo, parecido al salmón, del que se distingue por ser más oscuro y tener la aleta dorsal muy larga, alta y de color violeta."
Muletilla, "dicho o frase que se repite".
Hurto, "acción y efecto de timar", en el sentido de "quitar o hurtar con engaño".
Engaño, "acción y efecto de timar", en el sentido de "engañar a alguien con promesas o esperanzas.
Timo de la estampita, "hacer que el estafado acepte un fajo de supuestos billetes a cambio de una cantidad de dinero".

Guiño, "acción y efecto de timar", en el sentido de "entenderse con la mirada [los enamorados]".

Timo, "glándula endocrina de los vertebrados, que participa en la función inmunitaria a través de los linfocitos T".

Topónimo
 Tímar, localidad española.
 Timar, aldea en el norte de Chile.

Títulos de obras
Los Timadores, película de Stephen Frears y Martin Scorsese, 1990.
¡Timazo al canto!, cómic de la serie Mortadelo y Filemón, de Francisco Ibáñez, 1995.

Notas